Tarata kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Tarata (ort), Cochabamba, 
 Provincia Esteban Arce, provins, Cochabamba, 

Robotskapade Boliviaförgreningar